Die Abkürzung LJO steht für:

 Landesjugendorchester
 Lear Jet Observatory, eines der ersten flugzeuggestützen Observatorien der Infrarotastronomie

LJO